Providência
Providence - capital do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos

Localidades
Providence (Alabama)
Providence (Utah)
Providence (Kentucky)
Condado de Providence
Ou inda:
New Providence
East Providence
Lake Providence
Upper Providence Township
Nether Providence Township

Outros
Providence (filme)
Providence (série)
HMS Providence (1791)
Providence Steamrollers

Desambiguação